еПри Сантьяго 2019 года (официально 2019 ABB FIA Formula E Antofagasta Minerals Santiago ePrix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 26 января 2019 года на городской трассе Парке О’Хиггинс в Сантьяго, столице Чили. Это был третий этап сезона 2018-19, а также второй в истории еПри Сантьяго. Поул-позицию завоевал Себастьен Буэми, пилот команды e.DAMS, после дисквалификации Лукаса ди Грасси, а победу в гонке одержал Сэм Бёрд, пилот команды Virgin Racing, который благодаря победе вышел в лидеры личного зачета. При этом команда Virgin Racing тоже вышла в лидеры в командном противостоянии после гонки.

События перед еПри 
Гонка в Сантьяго была перенесена в другое место в городе, а именно в парк О’Хиггинс, так как проведение гонки в парке Форесталь встретило серьёзное сопротивление среди местных жителей, и организаторам гонки удалось договориться о переносе еПри в новое место.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух 30…33 °C. Трасса 31 °C

Суперпоул

Примечание 
 Лукас ди Грасси исключен из протокола за нарушение процедуры возвращения в боксы во время суперпоула, допущен к старту с последнего места
 Результат Стоффеля Вандорна был аннулирован по причине выезда с пит-лейн на красный сигнал светофора во время суперпоула.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Одно очко за быстрый круг
 Три очка за поул-позицию
 Александр Симс получил штраф в 19 секунд за столкновение с Эдоардо Мортарой
 Хосе Мария Лопес получил штраф в 19 секунд за превышение мощности мотора
 Жером Д’Амброзио получил штраф в 5 секунд за превышение скорости под желтыми флагами
 Лукас Ди Грасси получил штраф в 34 секунды за столкновение с Хосе Марией Лопес
 Андре Лоттерер получил штраф в 5 секунд за обгон под желтыми флагами

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Чили в 2019 году
ЕПри Сантьяго